Bourgneuf puede referirse a: 

 Bourgneuf, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Bourgneuf, comuna francesa situada en Saboya.